«Локис» () — польский фильм ужасов 1970 года, экранизация одноимённой повести Проспера Мериме.

Сюжет 
Действие фильма происходит в XIX веке. Немецкий профессор языкознания и этнологии (а по совместительству - также и лютеранский пастор) Виттембах из Кёнигсберга приехал в дворец графа Михаила Шемета в Литве. По слухам, мать родила графа после того, как подверглась насилию со стороны медведя...

В ролях 

 Эдмунд Феттинг — профессор Виттембах
 Малгожата Браунек — Юлия Довгелло
 Юзеф Дуряш — граф Михаил Шемет
 Густав Люткевич — доктор Фрёбер
 Зофья Мрозовска — мать графа
 Веслава Мазуркевич — мать Юлии
 Ханна Станкувна — мисс Памелла, гувернантка Юлии
 Ирена Хорецкая — княгиня Катажина Пацова
 Анна Ярачувна — служанка графини Шеметовой
 Анджей Красицкий — шафер на сельской свадьбе
 Тадеуш Ордейг — генерал Вельяминов
 Веслава Квасьневская — жена генерала Вельяминова
 Витольд Хольц — адъютант генерала
 Анджей Хрыдзевич — адъютант генерала
 Данута Водыньская — Жданова
 Станислав Мильский — ведьма
 Юзеф Перацкий — лакей Шеметов
 Павел Унруг — лакей Шеметов
 Рышард Петруский — кучер
 Богуш Билевский — посланец графа с письмом для профессора Виттембаха
 Владислав Девойно — кондуктор в поезде (озвучил Вацлав Ковальский)
 Адам Мулярчик — гость
 Ядвига Курылюк 
 Теофиля Коронкевич
 Анджей Рауш
 Витольд Зарыхта и др.

 Советский дубляж 
Фильм дублирован на киностудии «Мосфильм».
 Режиссёр дубляжа — Александр Алексеев
 Звукооператор — Николай Прилуцкий
 Автор русского текста — Зинаида Целиковская
 Редактор — Лидия Балашова

Роли дублировали:
 Феликс Яворский — Виттембах Юлиана Бугаева — Юлия Сергей Малишевский — граф Владимир Балашов — Фрёбер Нина Зорская — мать графа Марина Стриженова — Памелла Николай Граббе — эпизод Ольга Гобзева — эпизод''

Признание 
  — Лучшая режиссура: Гран-при — 14-й Международный фестиваль фантастических фильмов в Сиджесе.

Ссылки 
 Описание фильма на сайте filmpolski.pl  
 Кадры из фильма на сайте fototeka.fn.org.pl

Фильмы ужасов 1970 года
Фильмы ужасов Польши
Экранизации произведений Проспера Мериме
Фильмы Януша Маевского
Фильмы Польши 1970 года
Фильмы об оборотнях
Фильмы по славянской мифологии